2 miejscowości w Polsce: 
 Żelechlin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Rojewo 
 Żelechlin – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Żelechlinek